Novovoronjež je gradić u Voronješkoj oblasti, u Rusiji, smješten nedaleko od Voronježa. 

Uglavnom se zna za njega po njegovima nuklearnim elektranama. 

Gradovi u Rusiji
Voronješka oblast